Уве Байн () е германски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 17 мача за националния отбор на Германия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Германски футболисти
Футболисти на Айнтрахт Франкфурт
Хесенци